Константи́н Степа́нов:
 Степанов, Константин Витальевич (1962-…) — советский и российский киноактёр.
 Степанов, Константин Иванович (1922—1999) — советский офицер-танкист, Герой Советского Союза.
 Степанов, Константин Михайлович (1900—1982) — советский фитопатолог, специалист по грибным эпифитотиям.
 Степанов, Константин Николаевич (1930—2012) — украинский физик-теоретик, лауреат Государственной премии Украины.